Стрела́-змея́ (Psammophis lineolatus) — ядовитая змея из семейства Psammophiidae.

Описание 
Общая длина тела достигает 91 см. Передний конец морды тупо закруглён. Узкая голова слабо отграничена от шеи. Лобный щиток длинный и очень узкий. Верхняя поверхность морды вогнута или с продольным желобком. Скуловой щиток длинный и узкий. Вокруг середины тела 17 гладких чешуй. Зрачок крупный. Анальный щиток разделён. Хвост короткий.

Окраска верхней стороны тела оливково-серая, песочная или буровато-серая, края чешуи немного светлее их середины. Вдоль туловища проходят 4 тёмные продольные полосы с чёрными краями, иногда отсутствуют или представляют собой лишь узкие, иногда пунктирные полоски. Полосы начинаются на щитках головы. Брюхо белое с сероватыми, коричневатыми или оливково-серыми пятнами, которые в некоторых случаях сливаются в сплошную полоску, проходящую в середине передней трети тела.

Распространение 
Стрела-змея распространена от южной части Казахстана и Средней Азии до южной Монголии, северо-западного Китая, Пакистана, Афганистана, Туркменистана, Ирана и самых южных районов Армении (Нахичевань, Азербайджан).

Любит открытые аридные местности, пустыни. Встречается на высоте до 2600 м над уровнем моря. Прячется в норах грызунов и кустах. Активна днём. Достаточно подвижная змея. С зимовки появляется в начале марта. Активность продолжается до середины ноября.

Питание 
Питается ящерицами. Жертву стрела-змея сначала кусает, а затем обвивает кольцами тела. Ящерицы погибают от укуса через несколько секунд в результате действия яда.

Размножение 
Это яйцекладущая змея. Спаривание происходит в мае—июне. Самка в конце июня, в июле откладывает 3—11 сильно вытянутых яиц длиной 30—55 мм и шириной 7,5—15 мм. Молодые змеи длиной тела 25—330 мм появляются в конце июля или в августе.

Примечания

Литература 
 Venchi, Alberto and Roberto Sindaco 2006. Annotated checklist of the reptiles of the Mediterranean countries, with keys to species identification. Part 2 -Snakes (Reptilia, Serpentes). Annali del Museo Civico di Storia Naturale «G. Doria», Genova, XCVIII: 259—364
 Baig, KJ, Masroor, R., and Arshad, M. 2008. Biodiversity and ecology of the herpetofauna of Cholistan Desert, Pakistan. Russian Journal of Herpetology 15 (3): 193—205

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1836 году
Пресмыкающиеся Азии
Psammophiidae